Amartey ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Amartey (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Prince Amartey (1944–2022), ghanaischer Boxer